

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Ann Kiessling (1942-), biologiste de la reproduction américaine impliquée dans la recherche sur les cellules souches  ;
 Ellen Kiessling, (1968- ), est une athlète allemande spécialiste du demi-fond ;
 Stefan Kießling, (1984- ), est un footballeur international allemand ;
 Udo Kiessling, (1955- ), est un joueur de hockey sur glace Allemand ;

Homonymie
Homonymie de patronyme